Kantony města Le Havre mají označení Kanton Le Havre-1 až Kanton Le-Havre-9 (fr. Canton du Havre-1 atd.). Jedná se o devět francouzských správních jednotek v arrondissementu Le Havre, v departementu Seine-Maritime v regionu Horní Normandie. Chef-lieu všech kantonů je město Le Havre. Kantony zahrnují město Le Havre a vedle něj patří obec Sainte-Adresse ke kantonu Le Havre-6.

Geografie 
Kantony Le Havre zahrnují plochu 49,21 km2 a mají 190 362 obyvatel (2006), což odpovídá hustotě zalidnění 3868 obyvatel na km2.

Reference 

Havre
Le Havre